Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 2006/07 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Erneut wurden Aufstiegs-Play-Offs durchgeführt. Dabei schafften der TV Beyeröhde und die HSG Sulzbach/Leidersbach den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TV Beyeröhde.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: Borussia Dortmund.
Absteiger in die Regionalligen: VfL Wolfsburg, VfL Oldenburg II, SG Pädagogik/PSV Rostock und HSG Stemmer/Friedewalde.
Aufsteiger aus den Regionalligen: MTV 1860 Altlandsberg, TuS Lintfort und TV Oyten.
Änderung: Die Staffel spielt nächste Saison mit 13 Vereinen.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

TuS Metzingen bekam nachträglich die Punkte aus den Spielen gegen Markranstädt, Nellingen und Kirchhof aberkannt und fiel dadurch in der Abschlusstabelle vom 2. auf den 5. Platz zurück. Dies hatte zur Folge, dass die bereits ausgetragenen Aufstiegs-Play-Offs annulliert und neu angesetzt wurden.

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: HSG Sulzbach/Leidersbach.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: Frisch Auf Göppingen.
Absteiger in die Regionalligen: SG 09 Kirchhof, HC Sachsen Neustadt-Sebnitz und SC Riesa.
Aufsteiger aus den Regionalligen: VfL Waiblingen und DJK Marpingen.
Änderung: Die Staffel spielt in der nächsten Saison mit 12 Vereinen.

Entscheidungen

Abstiegsrelegation 
TSG Ober-Eschbach – VfL Wolfsburg 29:27, 28:29.

Aufstiegs-Play-Offs

Halbfinale 
Gruppe A
TSG Wismar – HSG Sulzbach/Leidersbach 33:39, 28:32.
TuS Weibern – SV Union Halle-Neustadt 35:28, 33:31.
Gruppe B
HSG Bensheim/Auerbach – TV Beyeröhde 27:33, 23:29
SVG Celle – SC Markranstädt 19:35, 24:25

Finale 
Gruppe A
TuS Weibern – HSG Sulzbach/Leidersbach 30:35, 31:26.
Gruppe B
SC Markranstädt – TV Beyeröhde 25:28, 25:32

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TV Beyeröhde und HSG Sulzbach/Leidersbach.

Annullierte Aufstiegs-Play-Offs 
Halbfinale
Gruppe B
SC Markranstädt – TV Beyeröhde 26:23, 24:28.
SVG Celle – TuS Metzingen 22:33, 23:40.

Finale
TuS Metzingen – TV Beyeröhde 33:26, 30:29.

Die Metzingerinnen hatten sich zwar mit vier Siegen in der Playoff-Runde für den Aufstieg in die Bundesliga sportlich qualifiziert, hatten aber zuvor in der Doppelrunde der 2. BL Süd eine nicht spielberechtigte Akteurin eingesetzt. Die Spiele der Gruppe B wurden neu angesetzt, nun mit der HSG Bensheim/Auerbach an Stelle von TuS Metzingen.

Weblinks 
 Das Handball-Archiv
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Einzelnachweise 

2006
Handballsaison 2006/07